NASDAQ Biotechnology Index — американский фондовый индекс. Индекс составляют биотехнологические и фармацевтические компании, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ.

Критерии 
Критерии включения в NASDAQ Biotechnology Index:
 Компания должна иметь листинг на бирже NASDAQ.
 Компания должна относиться либо к биотехнологической, либо к фармацевтической отрасли.
 Компания не должна быть в процессе банкротства.
 Рыночная капитализация не менее $200 млн.
 Средний ежедневный объём торгов — 100 тысяч акций.
 Акции компании должны котироваться на биржах не менее 6 месяцев

Компоненты 
В индекс входят следующие компании:
 Acorda Therapeutics Inc. ()
 Adolor Corporation ()
 Affymetrix Inc. ()
 Akorn Inc. ()
 Albany Molecular Research Inc. ()
 Alexion Pharmaceuticals Inc. ()
 Alexza Pharmaceuticals Inc. ()
 Alkermes Inc. ()
 Allos Therapeutics Inc. ()
 Alnylam Pharmaceuticals Inc. ()
 AMAG Pharmaceuticals Inc. ()
 Amgen Inc. ()
 Amylin Pharmaceuticals Inc. ()
 Arena Pharmaceuticals Inc. ()
 ARIAD Pharmaceuticals Inc. ()
 ArQule Inc. ()
 Array BioPharma Inc. ()
 Auxilium Pharmaceuticals Inc. ()
 BioCryst Pharmaceuticals Inc. ()
 Biodel Inc. ()
 Biogen Idec Inc. ()
 BioMarin Pharmaceutical Inc. ()
 BioMimetic Therapeutics Inc. ()
 BMP Sunstone Corporation ()
 Cadence Pharmaceuticals Inc. ()
 Cardiome Pharma Corporation ()
 Celera Corporation ()
 Celgene Corporation ()
 Cephalon Inc. ()
 Columbia Laboratories Inc. ()
 Crucell NV ()
 Cubist Pharmaceuticals Inc. ()
 Cypress Bioscience Inc. ()
 Cytokinetics Incorporated ()
 Dendreon Corporation ()
 DepoMed Inc. ()
 Discovery Laboratories Inc. ()
 Durect Corporation ()
 Dyax Corporation ()
 Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. ()
 Enzon Pharmaceuticals Inc. ()
 Exelixis Inc. ()
 Facet Biotech Corporation ()
 Flamel Technologies S.A. ()
 Gen-Probe Incorporated ()
 Genomic Health Inc. ()
 Genzyme Corporation ()
 Geron Corporation ()
 Gilead Sciences Inc. ()
 GTx Inc. ()
 Halozyme Therapeutics Inc. ()
 Human Genome Sciences Inc. ()
 Idenix Pharmaceuticals Inc. ()
 Illumina Inc. ()
 ImmunoGen Inc. ()
 Immunomedics Inc. ()
 Impax Laboratories Inc. ()
 Incyte Corporation ()
 Inspire Pharmaceuticals Inc. ()
 InterMune Inc. ()
 Isis Pharmaceuticals Inc. ()
 Lexicon Pharmaceuticals Inc. ()
 Life Technologies Corporation ()
 Ligand Pharmaceuticals Incorporated ()
 Luminex Corporation ()
 MannKind Corporation ()
 Matrixx Initiatives Inc. ()
 Maxygen Inc. ()
 Medarex Inc. ()
 Medivation Inc. ()
 Micromet Inc. ()
 MiddleBrook Pharmaceuticals Inc. ()
 Momenta Pharmaceuticals Inc. ()
 Mylan Inc. ()
 Myriad Genetics Inc. ()
 Nabi Biopharmaceuticals ()
 Nektar Therapeutics ()
 Neurocrine Biosciences Inc. ()
 Novavax Inc. ()
 Noven Pharmaceuticals Inc. ()
 NPS Pharmaceuticals Inc. ()
 Obagi Medical Products Inc. ()
 ONYX Pharmaceuticals Inc. ()
 Optimer Pharmaceuticals Inc. ()
 Orexigen Therapeutics Inc. ()
 OSI Pharmaceuticals Inc. ()
 Osiris Therapeutics Inc. ()
 Pain Therapeutics ()
 PDL BioPharma Inc. ()
 Perrigo Company ()
 Pharmasset Inc. ()
 Pozen Inc. ()
 Progenics Pharmaceuticals Inc. ()
 Qiagen N.V. ()
 QLT Inc. ()
 Questcor Pharmaceuticals Inc. ()
 Regeneron Pharmaceuticals Inc. ()
 Rigel Pharmaceuticals Inc. ()
 Salix Pharmaceuticals Ltd. ()
 Sangamo BioSciences Inc. ()
 Santarus Inc. ()
 Savient Pharmaceuticals Inc ()
 Seagen Inc. ()
 Sepracor Inc ()
 Sequenom Inc. ()
 Shire plc ()
 StemCells Inc. ()
 SuperGen Inc. ()
 Synta Pharmaceuticals Corp. ()
 Techne Corporation ()
 Teva Pharmaceutical Industries Limited ()
 The Medicines Company ()
 Theravance Inc. ()
 United Therapeutics Corporation ()
 Vertex Pharmaceuticals Incorporated ()
 ViroPharma Incorporated ()
 Vivus Inc. ()
 Warner Chilcott Limited ()
 XenoPort Inc. ()
 XOMA Ltd. ()
 ZymoGenetics Inc. ()

См. также 
 Индексы NASDAQ

Ссылки 
 NASDAQ Biotechnology Index на официальном сайте NASDAQ
 NASDAQ Biotechnology Index на Yahoo!Finance

Фондовые индексы США
NASDAQ